A hangul gyökök (csamo) 1993 óta szerepelnek az Unicode-szabványban.

Források
 Unicode.org chart U1100 (PDF)
 Unicode.org chart UA960 (PDF)
 Unicode.org chart UD7B0 (PDF)
 

Hangul csamo
Unicode karaktertáblák